Termenul migrație se poate referi la:
migrația animalelor
migrația păsărilor
migrația popoarelor
migrație umană